Le griouech, écrit aussi griwèche ou griwech, est une pâtisserie originaire d'Algérie à base de farine, matière grasse, miel et eau de fleur d'oranger.

La pâte est découpée en rectangles dans lesquels sont pratiquées, à l'aide d’une roulette, ou d’un emporte pièce quatre entailles formant cinq languettes qui sont ensuite enchevêtrées avec habileté pour donner la forme caractéristique de cette pâtisserie. Il existe des déclinaisons modernes et originale, sous différentes formes (dentelle, tresses, roses, bonbons ), lui confère un aspect très esthétique exprimant ainsi toute la créativité actuelle dans la pâtisserie algérienne.

Les griwèches sont frits puis trempés dans du miel Pur et saupoudrés de graines de sésame.

Notes et références

Article connexe 
 Chebakia

Pâtisserie algérienne